Эшлинн Йенни (; род. 15 мая 1985) — американская актриса, известная своими ролями в фильмах «Человеческая многоножка» и «Человеческая многоножка 2».

Биография 
Йенни родилась 15 мая 1985 в Ривертоне, Вайоминг, и является самой младшей из трех сестер. В возрасте 4 лет Йенни впервые участвовала в пьесе под названием Goosey Loosey, где сыграла ведущую роль Goosey Loosey. В 13 лет Йенни удостоена звания «Лучшего Танцора в Вайоминге». Йенни увлекается всеми формами танца и когда она была подростком, она учила кельтский танец, джаз, сигнал, лиричный танец и танец живота. В возрасте 19 лет Йенни переехала в Нью-Йорк, чтобы посетить действующую консерваторию.

Фильмография

Ссылки 

Киноактрисы США